CYS oder Cys ist eine Abkürzung für:
 Cheyenne Regional Airport (IATA-Code)
 Cystein, eine chemische Verbindung 

Siehe auch:

CYS